

Patronyme 

 Carl Frederic Aagaard (1833-1895), peintre danois ;
 Christian Aagard (1616-1664), poète danois ;
 Niels Aagaard (1612-1657), érudit danois, frère de Christian ;
 Jacob Aagaard (1973-), grand maître international du jeu d'échecs écossais d'origine danoise ;
 Kari Aagaard (19??-), handballeuse danoise ;
 Lars Aagaard (1967-), homme politique danois ;
 Martin Aagaard (1863-1913), peintre norvégien ;
 Mikkel Aagaard (1979-), handballeur danois ;
 Thorvald Aagaard (1877-1937), compositeur et organiste danois.

Toponyme 

 Glacier Aagaard, un glacier situé en Terre de Graham en Antarctique ;
 Île Aagaard, une petite île de l'archipel François-Joseph, en Russie.

Homonymie de toponyme